Anna Kozlova peut faire référence a :
Anna Kozlova (née en 1981), auteure et scénariste
Anna Kozlova (née en 1972), pratiquante de natation synchronisée